Llista dels 324 municipis del departament francès del Tarn.

 
Tarn